Иван Литовченко:
 Литовченко, Иван Семёнович (1921—1996) — советский художник декоративного и монументального искусства.
 Литовченко, Иван Филиппович (1917—2004) — полный кавалер ордена Славы.